Bredagyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bredagyl (Asarums socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (7,1 ha)
Bredagyl (Ringamåla socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (13,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn